Гранха Санта Фе има више значења:

 Гранха Санта Фе (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Санта Фе (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Санта Фе (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику